Il singolare del torneo di tennis Thessaloniki Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Steve Guy che ha battuto in finale Neil Borwick 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Olli Rahnasto (primo turno)
 Nick Brown (quarti di finale)
 Gianluca Pozzi (quarti di finale)
 Assente

 Steve Guy (Campione)
 Neil Borwick (finale)
 Pablo Albano (primo turno)
 Andrew Castle (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Thessaloniki Challenger 1989